Marc Claudi Marcel, cònsol 331 aC
 Marc Claudi Marcel, cònsol 288 aC
 Marc Claudi Marcel, cònsol 222 aC
 Marc Claudi Marcel, cònsol 196 aC
 Marc Claudi Marcel, cònsol 183 aC
 Marc Claudi Marcel, cònsol 166 aC, 155 aC i 152 aC
 Marc Claudi Marcel, cònsol 51 aC
 Marc Claudi Marcel, casat amb la filla d'August
 Marc Claudi Marcel, pretor el 188 aC
 Marc Claudi marcel, militar i jutge romà
 Marc Claudi Marcel (Marcus Claudius Marcellus) edil plebeu el 216 aC
 Marc Claudi Marcel (Marcus Claudius Marcellus) tribú de la plebs el 171 aC
 Marc Claudi Marcel (Marcus Claudius Marcellus) pretor el 137 aC. Va morir per la caiguda d'un llamp durant el seu mandat.
 Marc Claudi Marcel el Vell, conspirador romà